Adhemar Canavesi (1903-1984), footballeur urugayen ;
 Jorge Canavesi (1920-2016), joueur et entraîneur argentin de basket-ball ;
 Severino Canavesi (1911-1990), cycliste italien.